Il doppio del torneo di tennis Bologna Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Balázs Taróczy e Butch Walts che hanno battuto in finale Steve Denton e Paul McNamee 2–6, 6–3, 6–0.

Teste di serie 

 Steve Denton /  Paul McNamee (finale)
 Balázs Taróczy /  Butch Walts (campioni)

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (primo turno)
 Bernard Mitton /  Gianni Ocleppo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bologna Indoor 1980